Hitoshi Shiota (塩田 仁史 Shiota Hitoshi, Ibaraki, 28 de maio de 1981) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway

Goleiros do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Omiya Ardija
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei